Orgelpijp (orgel), klankgevend onderdeel van een pijporgel
karstpijp, karstverschijnsel